Західний військовий округ (СРСР)
 Західний військовий округ (Росія)